

Astronomia 
 4040 Purcell – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Purcell – città della Contea di Jasper, Missouri
 Purcell – città della Contea di McClain, Oklahoma

Persone 
 Charmian Purcell, coniugata Mellars (1979) – cestista neozelandese
 Daniel Purcell (1664-1717) – compositore e organista inglese
 DeVaughn Akoon-Purcell (1993) – cestista statunitense con cittadinanza trinidadiana
 Dominic Purcell (1970) – attore e produttore cinematografico britannico
 Edward Mills Purcell (1912-1997) – fisico statunitense, premio Nobel per la fisica
 Henry Purcell (1659-1695) – compositore inglese
 Jack Purcell (1903-1991) – giocatore di badminton canadese
 John Baptist Purcell (1800-1883) – arcivescovo cattolico irlandese naturalizzato statunitense
 Max Purcell (1998) – tennista australiano
 Mel Purcell (1959) – tennista statunitense
 Mike Purcell (1991) – giocatore di football americano statunitense
 Natalie Purcell, coniugata Taylor (1982) – cestista neozelandese
 Noel Purcell (1899-1962) – pallanuotista irlandese
 Rozanna Purcell (1990) – modella irlandese
 Steve Purcell (1961) – autore di fumetti e disegnatore statunitense
 Tadhg Purcell (1985) – calciatore irlandese
 Teddy Purcell (1985) – hockeista su ghiaccio canadese
 William Frederick Purcell (1866-1919) – aracnologo e zoologo anglosudafricano

Musica 
 Purcell Room – sala da concerti londinese